Marc Acili Aviola (en ) va ser un magistrat romà. Formava part de la família Aviola, una branca de la gens Acília.

Va ser elegit cònsol sufecte l'any 33 aC. Probablement va ser la mateixa persona que es va suposar mort i va tornar a la vida durant el seu funeral, però el foc de la pira funerària ja s'havia encès, no es va poder apagar i va morir cremat.

El mateix nom el va portar un cònsol de l'any 54.

Referències 

Aviola, Marc Acili
Cònsols romans de la dècada del 30 aC